Ферні Флемен (,  25 січня 1927, Дисарт —  22 червня 2012, Вествуд) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1990 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 973 матчі в НХЛ, включаючи 63 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1955, 1957, 1958.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею